Rocade ouest désigne plusieurs contournements routiers :

En France
 Rocade ouest de Grenoble
 Rocade Ouest de Saumur

En Espagne
 Rocade ouest de Cordoue

Voir aussi
 Rocade nord
 Rocade sud
 Rocade est